Това е таблица на първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 2003/2004.

Световна ранглиста по снукър